Дворе́цкий:
 Дворецкий (старший лакей) — управляющий хозяйством, батлер, мажордом;
 Глава дворцового управления в Русском государстве (XV—XVII веков, с XVII века — придворный титул).
 Дворецкий — придворный чин в Московском Царстве.
 (2591) Дворецкий — астероид главного пояса.

Фамилия 
 Дворецкий, Алексей Евгеньевич (род. 1977) — белорусский футболист, тренер.
 Дворецкий, Арье (1916—2008) — израильский математик.
 Дворецкий, Бернад Николаевич (род. 1923) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дворецкий, Василий Фёдорович (1609—1672) — киевский полковник, участник восстания Богдана Хмельницкого.
 Дворецкий, Виктор Андреевич (род. 1946) — советский биатлонист.
 Дворецкий, Виктор Владимирович (род. 1959) — советский футболист.
 Дворецкий, Джан Петрович (1938—2021) — специалист в области физиологии кровообращения и дыхания.
 Дворецкий, Дмитрий Павлович (1908—1997) — советский поэт, фронтовой корреспондент.
 Дворецкий, Игнатий (Израиль) Моисеевич (1919—1987) — русский советский драматург, прозаик, киносценарист.
 Дворецкий, Иосиф Хананович (1894—1979) — советский филолог-классик, редактор, переводчик.
 Дворецкий, Марк Израилевич (1947—2016) — советский, российский, грузинский шахматист, тренер.

Другое 
 «Дворецкий» — американский политический байопик режиссёра Ли Дэниелса.

См. также 
 Дворский — управляющий князя, ведавший дворцовыми землями, хлебопашеством на них, а также крестьянами и дворцовыми слугами (на Руси в XIII—XVI веках)

Устаревшие профессии